Rheindorf steht für:

die Orte
 Rheindorf, Stadtteil von Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Rheindorf (Gemeinde Lustenau), Ortsteil der Gemeinde Lustenau, Vorarlberg
ähnlich auch
 Graurheindorf, Ortsteil von Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf, Ortsteil von Bonn, Nordrhein-Westfalen

den Familiennamen folgender Personen

 Hanns Rheindorf (1902–1982), deutscher Bildhauer und Goldschmied
 Hermann Rheindorf (* 1965), deutscher Filmemacher, Journalist und Kulturmanager 
 Horst Joachim Rheindorf (1922–2018), deutscher Mediziner und ärztlicher Standespolitiker
 Kurt Rheindorf (1897–1977), deutscher Historiker, Hochschullehrer, Hauptmann der Luftwaffe

Siehe auch:
 Reinsdorf
 Reindorf